Республика Техас (англ. Republic of Texas) — государство в Северной Америке, существовавшее в 1836—1845 годы. 
 Республика Техас (движение) — сепаратистское движение в США, добивающееся независимости Техаса.